HMS Wakeful può riferirsi a varie navi della Royal Navy:

HMS Wakeful (H88) – cacciatorpediniere della Classe W
HMS Wakeful (R59) – cacciatorpediniere della Classe W